Ramsau puede hacer referencia a:

 Ramsau bei Berchtesgaden  en Baviera, Alemania.
 Ramsau am Dachstein en Estiria, Austria
 Ramsau (Niederösterreich) en Baja Austria.
 Ramsau im Zillertal en el Tirol, Austria